Miejscowości w USA:
 Cut Bank – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Glacier
Gminy w USA:
 Cut Bank (ang. Cut Bank Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau